Жак Дезире́ Мере́сс (, 27 февраля 1904 — 15 июня 1940) — французский футболист, защитник. Игрок сборной Франции, участник чемпионата мира 1934 года.

Был мобилизован во время Второй мировой войны, попал в плен, пытался бежать и был убит.

Карьера

Клубная 
Жак Мересс начал играть в футбол в клубе «Сет». В 1932 году перешёл в «Ред Стар», в составе которого принимал участие в первом чемпионате страны. С 1935 года играл за «Страсбур». Карьера защитника прервалась с началом Второй мировой войны. В 1940 году Мересс был призван в армию и 15 июня погиб в городе Верон

при попытке освобождения из плена
.

В сборной 
В 1927—1934 годах Жак Мересс играл за сборную Франции. Дебютировал в команде 16 марта 1927 года в товарищеском матче с Португалией
.
После этого матча защитник не выступал за сборную до 1932 года, хотя и был в заявке команды на Олимпиаде—1928. Сыграл в матче против Австрии — единственном для французов на чемпионате мира—1934
.
Этот матч стал для Мересса последним в составе сборной Франции.

Итого: 6 матчей; 1 победа, 0 ничьих, 5 поражений.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Федерации футбола Франции
 Профиль на Footballdatabase.eu
 Профиль на сайте ФК «Страсбур»
 

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу
Игроки ФК «Сет»
Игроки ФК «Ред Стар»
Игроки ФК «Страсбур»
Погибшие за Францию